Wouldn't You Miss Me? — сборник лучших песен британского рок-музыканта Сида Барретта, был выпущен в 2001 году и охватывает всю сольную карьеру Барретта.

Об альбоме 
Компиляция состоит из материала, записанного в ходе сольной карьеры Барретта: выпущенного, на альбомах The Madcap Laughs (семь песен), Barrett (девять песен), а также на сборнике Opel (четыре песни). В первую очередь, альбом был рассчитан на тех поклонников Барретта, которым, по мнению составителей, не требовалось больше одного диска музыканта.

В качестве бонуса к преданным поклонникам Барретта, сборник содержит песню «Two of a Kind», записанной музыкантом на радиошоу Джона Пила радиошоу в феврале 1970 года, а также ещё один раритет — ранее не издававшуюся композицию «Bob Dylan Blues», которую любезно предоставил Дэвид Гилмор из своей личной коллекции, эта песня была записана через несколько дней после «Two of a Kind», до этого этот трек считался очень редкой записью, и был востребован среди фанатов музыканта.

Список композиций 
Автор всех песен — Сид Барретт, за исключением отмеченных.

  — Возможно, написана  Ричардом Райтом (по словам Дэвида Гилмора), хотя Баррет утверждал, что сочинил песню — он.

Производство 
Сид Барретт – продюсер
Тим Чэксфилд – координатор проекта
Дэвид Гилмор – продюсер
Питер Дженнер – продюсер
Малкольм Джонс – продюсер
Питер Мью – ремастеринг
Марк Пейтресс – текст на конверте CD
Найджел Рив – координатор проекта
Фил Сми – дизайн упаковки

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Сборники 2001 года
Сборники Сида Барретта
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Гилмором
Альбомы, спродюсированные Роджером Уотерсом
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Сборники EMI Records